Мяснико́ва — женская форма русской фамилии  и название нескольких населённых пунктов и улиц. 

 Известные носители 
 Мясникова, Варвара Сергеевна (1900—1978) — советская актриса.
 Мясникова, Елена Ольгердовна (род. 1959) — российский издатель, журналист и медиаменеджер.
 Мясникова, Кристина Игоревна (известна как: Асмус; род. 1988) — российская актриса.
 Мясникова, Лидия Владимировна (1911—2005) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано).
 Мясникова (Петрова), Марина Сергеевна (род. 1989) — российская регбистка.
 Мясникова, Юлия Владиславовна (род. 1993) — казахстанская футболистка.

Топонимы

Населённые пункты 
 Мясникова — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Мясникова — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.

Улицы 
 Улица Мясникова — улица в Минске.
 Улица Мясникова (Белорецк) — улица в Белорецке. См. также